Стоил Стоилов може да се отнася за:
 Стоил Стоилов (1893 – 1944), български режисьор, актьор
 Стоил Стоилов (р. 1992), български икономист, депутат